Michałowice ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 Michałowice (Großpolen)
 Michałowice (Powiat Pruszkowski), Masuren
 Michałowice (Międzylesie), Niederschlesien
 Michałowice (Powiat Strzeliński), Niederschlesien
 Michałowice, siehe Gmina Michałowice (Powiat Krakowski)
 Michałowice (Długołęka), Niederschlesien
 Michałowice (Sobótka), Niederschlesien
 Michałowice (Kowiesy)
 Michałowice (Mogielnica) Masuren
 Michałowice (Lubsza), Opole
 Michałowice (Czarnocin), Heiligkreuz
 Michałowice-Wieś, Masuren
 Michałowice (Piechowice)

Siehe auch:
 Michalovce
 Michalovice